IFR pode se referir a:
 Índice de força relativa, indicador utilizado em Economia
 Instrument Flight Rules, ou Regras de voo por instrumentos

Desambiguação